Procaccia ist der Familienname folgender Personen:

 Ajala Procaccia (* 1941), israelische Juristin
 Itamar Procaccia (* 1949), israelischer Chemiker und Physiker